Calvert – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
Miejscowości w USA:
 Calvert – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Calvert – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Robertson
Gminy w USA:
 Calvert (ang. Calvert Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Calvert (ang. Calvert County) – w stanie Maryland